A Kind of Magic (album), een muziekalbum van Queen
A Kind of Magic (lied), een lied van dit album
A Kind of Magic (televisieserie), een animatieserie
A Kind of Magic (film), een Amerikaanse film uit 2015